Блумингтън може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Блумингтън (Айдахо)
 Блумингтън (Минесота)
 Блумингтън (Илинойс)
 Блумингтън (Индиана)